

Localidades

Brasil 
 Sério — município brasileiro do Rio Grande do Sul

Itália 
 Cologno al Serio — comuna italiana da Lombardia
 Orio al Serio — comuna italiana da Lombardia
 Fiorano al Serio — comuna italiana da Lombardia
 Villa di Serio — comuna italiana da Lombardia
 Mornico al Serio — comuna italiana da Lombardia

Outros 

 11022 Serio — asteroide
 Um Homem Sério — filme
 Não é Sério — álbum
 Serious game — ou jogo sério

Desambiguações de topônimos